Matriu defectiva, en àlgebra: matriu quadrada que no té una base completa de vectors propis.
 Verb defectiu, en lingüística: verb el paradigma flexiu o conjugació del qual manca d'algun temps, mode o persona en la seva conjugació regular.
 Partícula defectiva interferent, en virologia: és una partícula viral generada per una mutació espontània en una porció crítica del genoma.
 Defectiu, o haser, en ortografia hebrea: variant escrita que no inclou la Mater lectionis.

Vegeu també 
 Defecte (desambiguació)